IAR Brașov steht für:

 IAR Brașov, heute Tractorul Brașov, rumänischer Fußballverein
 Întreprinderea Aeronautică Română, rumänisches Luftfahrtunternehmen